Boge ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Boge (1929–2020), deutscher Kriminalbeamter
 Nortrud Boge-Erli (* 1943), deutsche Autorin

Boge ist der Name folgender Orte:
 Boge (Gotland)

Boge ist der Name folgender Unternehmen:

 Boge GmbH, ehemaliger deutscher Stoßdämpfer-Hersteller
 Boge Kompressoren, deutscher Kompressoren-Hersteller
 Boge Rubber & Plastics Group, Automobilzulieferer im Bereich der Schwingungstechnik 
 Boge Elastmetall GmbH, Teil der Holding Boge Rubber & Plastics Group GmbH

Siehe auch:
 Villa Boge, Villa in Eitorf, Nordrhein-Westfalen
 Böge
 Bøge